Вера Звонарёва - победительница турнира.

Сеянные 
Все сеянные начинают турнир со 2 круга.

 Динара Сафина (Четвертьфинал)
 Елена Янкович (Второй раунд)
 Елена Дементьева (Второй раунд)
 Вера Звонарёва (Титул)
 Ана Иванович (Финал)
 Светлана Кузнецова (Второй раунд)
 Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
 Виктория Азаренко (Полуфинал)
 Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
 Марион Бартоли (Второй раунд)
 Ализе Корне (Второй раунд)
 Флавия Пеннетта (Четвёртый раунд)
 Патти Шнидер (Второй раунд)
 Доминика Цибулкова (Второй раунд)
 Чжэн Цзе (Второй раунд)
 Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)

<li> Амели Моресмо (Третий раунд)
<li> Кайя Канепи (Третий раунд)
<li> Анна Чакветадзе (Третий раунд)
<li> Ай Сугияма (Второй раунд)
<li> Алиса Клейбанова (Третий раунд)
<li> Агнеш Савай (Четвёртый раунд)
<li> Сибиль Баммер (Четвертьфинал, снятие с турнира)
<li> Алёна Бондаренко (Второй раунд)
<li> Александра Возняк (Третий раунд)
<li> Ивета Бенешова (Второй раунд)
<li> Сара Эррани (Второй раунд, снятие с турнира)
<li> Пэн Шуай (Третий раунд)
<li> Карла Суарес Наварро (Второй раунд)
<li> Даниэла Гантухова (Четвёртый раунд)
<li> Жисела Дулко (Третий раунд)
<li> Сорана Кырстя (Второй раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетки основного турнира

BNP Paribas Open 2009